Ла Котора има више значења:

 Ла Котора (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Котора (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Котора (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Котора (Сантијаго Астата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Котора (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Котора (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Котора (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику